!
Einschlagkrater Mond